Барский, Лев: Барский, Лев Миронович (1909—1974) — молдавский прозаик и драматург.
 Барский, Лев Абрамович (1932—2009) — российский учёный-геолог и историк, писатель.